Ґрінвей (Greenway, Greenaway) — англійське прізвище.
 Пітер Гріневей
 Джордан Грінвей
 Френсіс Говард Ґрінвей (1777—1837) — австралійський архітектор

Ґрінвей — топонім
 Грінвей (Арканзас)